Streccius ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Streccius (1874–1944), preußischer General der Infanterie
 Felix Streccius (1833–1889), preußischer Generalmajor
 Johannes Streccius (1831–1898), preußischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Villa Streccius